Kalmar församling kan syfta på:

Kalmar församling, Uppsala stift – en församling i Uppsala stift i Håbo kommun i Uppsala län
Kalmar församling, Växjö stift – en församling i Kalmar (från 1989 Kalmar domkyrkoförsamling)